Anderson County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Anderson County, Kansas 
 Anderson County, Kentucky 
 Anderson County, South Carolina 
 Anderson County, Tennessee 
 Anderson County, Texas